Fătu:
 râul Valea lui Fătu
 Nume de familie
 Anastasie Fătu
 Aurelia Fătu-Răduțu (1929, Vasiova (, ), Bocșa (, )  1972, București), o interpretă de muzică populară din Banat
 Florea Fătu
 Ioan Fătu – erou de război (WW II) în luptele de pe valea Mureșului din septembrie 1944.

Toponime românești
Nume de familie românești